Medlemmer af Folketinget, indvalgt ved folketingsvalget 4. december 1973:

På Grønland blev kandidaterne indtil Hjemmestyreloven i 1979 valgt uden for partierne.

De valgte medlemmer

Parti- og personskift i perioden 1973-75

Partiskift

Personskift

Referencer 

1973
1973